Micevski oder Mičevski ist der Familienname folgender Personen:

 David Micevski (* 1986), australischer Fußballspieler
 Mike Micevski (* 1954), australischer Fußballspieler
 Toni Mičevski (* 1970), mazedonischer Fußballspieler

en:Micevski